Саты () — село в Райымбекском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Сатинского сельского округа. Находится примерно в 66 км к западу от села Кеген. Код КАТО — 195861100.

Село является центром притяжения туристов, так как неподалёку расположены природные достопримечательности, такие как озёра Кольсай и Каинды.

Население 
В 1999 году население села составляло 1380 человек (723 мужчины и 657 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1369 человек (700 мужчин и 669 женщин).

Известные уроженцы 
 Рыспаев Шахмерден Сыртбаевич — казахстанский государственный деятель, аким Алатауского района.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Кегенского района